Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres  pillangóúszás selejtezőit szeptember 10-én, a döntőt szeptember 11-én rendezték. A versenyszámban 20-an indultak. A győztes az NDK-beli Udo Poser lett. A magyar induló Hargitay András a 11. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság